Sepulu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sepulu, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sepulu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar